4X или 4x может означать:
 4X, 4x — сокращение от «четырёхкратный».
 4X — один из жанров стратегических компьютерных игр.
  —  аудиопроцессор, созданный в IRCAM.
 4x CD-ROM —  скорость привода CD-ROM (×4 кратная).
 LG Optimus 4X HD —  Android-смартфон
 4X —  производственный код для Доктора Кто 1977 года в серии Образ Фендала.

См. также 
 
 Forex, валютный рынок.
 , австралийский пивной бренд.
  в гребле.
 Four-cross, стиль гонок на горных велосипедах.
 , стиль четырёхколесного скоростного спуска.
 4Х4, полный привод.
 4х4, колёсная формула.